Chitty Chitty Bang Bang (em português: O Calhambeque Mágico) é um livro infantil, de 1964, escrito por Ian Fleming, para seu filho, Caspar. O livro conta a história de um excêntrico inventor, Caractacus Potts e sua invenção, um carro que voa.

O livro foi adaptado duas vezes. A primeira foi com o filme Chitty Chitty Bang Bang, em 1968. E a segunda, como um musical, no Teatro London Palladium, em 2002. Como curiosidade, estiveram presentes no musical a dupla Pierce Brosnan e Halle Berry (do filme Die Another Day (007 - Um Novo Dia Para Morrer)), que aplaudiram de pé a produção.

Livros de Ian Fleming